Эль-Ксар-эль-Кебир () — город в Марокко, расположен в области Танжер-Тетуан, на реке Лукос.

История 

Эль-Ксар-эль-Кебир был основан в I тысячелетии до нашей эры Карфагеном. Город затем перешёл под контроль к римлянам, которые переименовали его в Oppidum Novum. В 11 веке нашей эры город заново был отстроен арабскими иммигрантами. В XII веке были построены городские стены по повелению Альмохадов. В августе 1578 года в окрестностях города состоялась Битва трёх королей. В XVII веке султан Мулай Исмаил уничтожил городские стены города. В 1911 году Испания завоевала Северное Марокко и город получил испанское название — Alcazarquivir.
В 1956 году городу вернули историческое название Эль-Ксар-эль-Кебир.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 24 метра над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Эль-Ксар-эль-Кебир
Переименованные населённые пункты Марокко